Die US Men’s Clay Court Championships 2007 waren ein Tennisturnier, welches vom 9. bis 15. April 2007 in Houston stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Valencia die Open de Tenis Comunidad Valenciana gespielt, welche wie die US Men’s Clay Court Championships zur Kategorie der ATP International Series zählte.

Titelverteidiger im Einzel war der US-Amerikaner Mardy Fish, der dieses Jahr, an vier gesetzt, im Achtelfinale ausschied. Diesmal gewann der ungesetzte Kroate Ivo Karlović seinen ersten Titel der Karriere. Im Finale setzte er sich gegen den Qualifikanten Mariano Zabaleta aus Argentinien durch, der letztmals ein Finale erreichte. Setzlistenerster im Viertelfinale aus. Im Doppel spielten die Vorjahressieger Michael Kohlmann und Alexander Waske nicht erneut. Es gewannen stattdessen Bob und Mike Bryan den ersten von sechs Titeln in Houston, nachdem sie 1999 bereits einmal im Finale gestanden hatten. Im Finale bezwangen sie Mark Knowles und Daniel Nestor, die 2003 und 2005 das Turnier gewannen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 391.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 416.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Houston